Gábor Gellér (ur. 13 września 1958) – węgierski skoczek narciarski, rekordzista Węgier (139 metrów).

Na arenie międzynarodowej zadebiutował w 27. Turnieju Czterech Skoczni, gdzie zajął 51. miejsce w klasyfikacji generalnej. W późniejszych latach jeszcze wielokrotnie startował w konkursach TCS.

Wystąpił na Mistrzostwach Świata 1985, gdzie uplasował się na 53. miejscu na dużej skoczni i 38. na normalnej. Jego ostatnim występem było 93. miejsce w Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia 1989).

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty G. Gelléra na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Węgierscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1958